Lista północnokoreańskich klubów piłkarskich

Przypisy 

Północnokoreańskie kluby piłkarskie
Korea Północna